

Personnes 

 Juan Ayra (1911-2008), footballeur cubain.

 Ayra Starr (née en 2002), chanteuse nigériane.

Lieux 

 Ayra ou Ayira, district de la région Oromia en Éthiopie.